Тибор Чернуш (1927—2007) — венгерский художник и иллюстратор
Шандор Чернуш (род. 1950) — венгерский историк